Příjmení Seidl (Seidlová) nosí více osobností:
 Alexandr Seidl (* 1952) – český podnikatel a miliardář
 Anton Seidl (dirigent) (1850–1898) – maďarsko-americký dirigent
 Ferdinand Seidl (1875–1915) – rakouský a českoněmecký novinář a politik
 Ferry Seidl (1881–1939) – český filmový režisér a herec
 František Seidl (1875–?) – československý politik
 Hilel Seidel (1920–1999) – izraelský politik a poslanec Knesetu
 Ivan Seidl (1947–2000) – český romanista, italianista a překladatel, v letech 1998–2000 děkan FF MU v Brně
 Jan Seidel (1908–1998) – hudební skladatel
 Jan Seidl (hudebník) (* 1957) – český bubeník
 Jan Seidl (fotbalista) – český fotbalista (aktivní v letech 1936–50)
 Jindřich Seidl (1883–1945) – hudební skladatel
 Jiří Seidl (* 1957) - český hokejista
 Jiří Seidl (hudebník) (* 1947) - český fagotista, profesor HAMU
 Konrad Seidl (1824–1884) – rakouský politik ze Štýrska, poslanec Říšské rady
 Radek Seidl (* 1969) – český zpěvák
 Sebastian Seidl (* 1990) – německý zápasník-judista
 Ulrich Seidl (* 1952) – rakouský filmový režisér, scenárista, producent a dokumentarista
 Václav Seidl (1823–1903) – český právník a politik, poslanec Českého zemského sněmu
 Walter Seidl (1905–1937) – slezský, německy píšící spisovatel a novinář
 Zdeněk Seidl (* 1950) – český politik a lékař

 ženská varianta s přechýlením
 Barbora Seidlová (* 1981, Mikulov) – česká herečka
 Božena Holečková-Seidlová (1897–?) – česká ošetřovatelka a kurýrka, členka Československých legií v Rusku
 Helena Seidlová (1944) – česká knihovnice, signatářka Charty 77 
 Věra Seidlová (1924–?) – česká a československá politička KSČ z Novopacka

Podobná příjmení 
 Seydl
 Seidel

Externí odkazy 
 

Bavorská příjmení
Česká příjmení